Сульна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сульна — передмістя Стокгольма, центр комуни в Швеції, у лені Стокгольм.